Мисато Комацубара (; род. 28 июля 1992 года в Токио) — японская фигуристка, выступающая в танцах на льду с Тимом Колето. Они — бронзовые призёры турниров серии «Челленджер»: Asian Open Trophy (2018) и U.S. Classic (2018), чемпионы Японии (2019, 2020 и 2022 годов), серебряные призёры командного чемпионата мира (2019).

С 2014 по 2016 год выступала за Италию в паре с , с которым она — серебряный призёр турнира серии «Челленджер»: Icechallenge (2015) и двукратный бронзовый призёр чемпионата Италии (2015, 2016).

По состоянию на 12 февраля 2023 года пара Комацубара / Колето занимает 30-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев (ИСУ).

Карьера

Ранние годы 
Мисато Комацубара родилась 28 июля 1992 года в Токио. Она встала на коньки в возрасте десяти лет.

Первым её партнёром был Кокоро Мидзутани. В сезоне 2010/2011 годов пара участвовала в юниорской серии Гран-при. На этапе в Германии они заняли пятнадцатое место, а на японском этапе стали одиннадцатыми.

Начиная со следующего сезона выступала с Каору Цудзи. В декабре 2012 года на чемпионате Японии, который проходил в Саппоро, Комацубара и Цудзи финишировали на четвёртой позиции.

Выступления за Италию 
В 2013 году Комацубара встала в пару с итальянцем Андреа Фаббри. Пара тренировалась в Милане под руководством бронзового призёра Олимпийских игр 2002 в танцах на льду Барбары Фузар-Поли. Они дебютировали в октябре 2014 года на Мемориале Ондрея Непелы, заняв шестое место. Комацубара/Фаббри стали бронзовыми призёрами национального чемпионата. Этот результат позволил паре отправиться в Стокгольм на чемпионат Европы, где они стали двадцать третьими.

В новом сезоне Комацубара с партнёром показала второй результат на турнире серии «Челленджер» Icechallenge. На чемпионате Италии пара вновь завоевала бронзовые медали. В январе соревнования на континентальном чемпионате Комацубара и Фаббри завершили на двадцать первом месте.

В апреле 2016 года пара заявила о распаде.

В паре с Тимом Колето 
Новым партнёром Мисато стал Тим Колето, ранее выступавший за Южную Корею с Мин Ю Ра.

Пара дебютировала на международном уровне в Бергамо, где на турнире Lombardia Trophy заняли восьмое место. В ноябре на этапе Гран-при NHK Trophy они финишировали на последнем, десятом месте. Через месяц Мисато с партнёром завоевала «серебро» национального чемпионата. Позже они отправились на чемпионат четырёх континентов, где расположились на десятой позиции.

На старте сезона 2018/2019 годов пара завоевала бронзовые награды турниров Asian Open Trophy и U.S. Classic. Комацубара/Колето заняли восьмые места на двух этапах Гран-при: в России и Японии. В декабре они завоевали титул чемпионов Японии. В апреле фигуристы в составе сборной Японии заняли второе место на командном чемпионате мира.

Программы 
(с Тимом Колето)

(с Андреа Фаббри)

(с Кокоро Мидзутани)

Спортивные достижения 
(с Тимом Колето)

(с Андреа Фаббри)

(с Каору Цудзи)

(с Кокоро Мидзутани)

Примечания

Ссылки 
 
 Комацубара и Колето на официальном сайте Федерации конькобежного спорта Японии.
 
 
 

Фигуристы Японии
Фигуристы Италии
Чемпионы Японии по фигурному катанию
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2022 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2022 года